Het wegwielrennen voor vrouwen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2004. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen vond plaats op zondag 15 augustus 2004 in Athene, en begon om 15:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 118.8 kilometers en liep grotendeels door het stadscentrum van de Griekse hoofdstad. De wedstrijd werd gewonnen door de Australische Sara Carrigan, vóór Judith Arndt (Duitsland) en Olga Sljoesarjova (Rusland). In totaal stonden 67 rensters aan de start, van wie er 56 de eindstreep haalden. Tot de uitvallers behoorde ook titelverdedigster Leontien Zijlaard-Van Moorsel, die ten val kwam na een botsing met de Spaanse Joane Somarriba. De Nederlandse nam drie dagen later revanche door haar olympische titel op de individuele tijdrit te prolongeren.

Uitslag

Zie ook
UCI Road Women World Cup 2004

Wegrit vrouwen
2004 wegrit vrouwen